Espérance steht für:
 Espérance (Glücksspiel), historisches Glücksspiel mit zwei Würfeln
 Espérance Sportive de Tunis, Sportverein in Tunesien 
 Fort Espérance, National Historic Site in Kanada

Siehe auch:
 Esperance, Stadt in Western Australia
 L’Espérance